Captura puede referirse a:
Una cosa loca

 Captura, acción de capturar un territorio a una o varias personas (prisioneros)

Conceptos jurídicos y policiales
Arresto
Detención

Conceptos científicos
Captura neutrónica o captura térmica, un tipo de reacción nuclear.
Captura electrónica
Órbita de captura

Energía
Captura de postcombustión, en una central de energía a gas
Captura y almacenamiento de carbono

Geología e hidrología
Captura fluvial
Captura de lago
 
Deportes
Captura al paso, movimiento especial del ajedrez
Quarterback sack (fútbol americano: captura de mariscal de campo o captura)

Imagen, sonido e informática
Captura de movimiento (motion capture o mocap)
Captura de pantalla
Captura Web